Drygalski-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:
 Drygalski-Gletscher (Antarktika) in Graham-Land, Antarktika
 Drygalski-Gletscher (Tansania) am Kilimandscharo, Tansania